Polana ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte: 
 Polana (Kosovo), Ortschaft in der Gemeinde Istog, Kosovo
 Polana (Maputo), Stadtteil von Maputo, Mosambik 
 Polana (Murska Sobota), Ortschaft der Stadtgemeinde Murska Sobota, Slowenien
 (142) Polana, Asteroid

Poľana (slowakische Schreibweise):
 Poľana, Gebirge in der Mittelslowakei
 Poľana (Hohe Tatra),  Gebirgsmassiv in der Hohen Tatra
 Poľana (Berg in der Poľana), 1458 m, Berg in der Mittelslowakei
 Poľana (Niedere Tatra), Berg in der Niederen Tatra
 Landschaftsschutzgebiet Poľana, in der Mittelslowakei